Cattedrale di Nostra Signora Assunta – chiesa di Córdoba, in Argentina
 Cattedrale di Nostra Signora Assunta – chiesa di Malanje, in Angola
 Cattedrale di Nostra Signora Assunta – chiesa di Savona, in Italia

Pagine correlate 
 Cattedrale dell'Assunta